Сент-Елуа́-де-Жі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 90 км на південь від Орлеана, 9 км на північний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 608 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1581,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Елуа-де-Жі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Елуа-де-Жі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер